Rittergut Hermsdorf steht für:

 Rittergut Hermsdorf (Ottendorf-Okrilla), ein Rittergut in Hermsdorf bei Ottendorf-Okrilla im Landkreis Bautzen, Sachsen
 Rittergut Hermsdorf (Gera), ein Rittergut in Hermsdorf bei Döbeln im Landkreis Mittelsachsen, Sachsen
 Rittergut Hermsdorf, ein Rittergut in Hermsdorf/Spree im Landkreis Bautzen, Sachsen